Lonesome Crow – pierwszy album zespołu Scorpions wydany w roku 1972. Płyta jest uważana za największe artystyczne dokonanie zespołu.

Lista utworów

Twórcy 
 Klaus Meine – wokal
 Rudolf Schenker – gitara rytmiczna 
 Michael Schenker – gitara solowa
 Lothar Heimberg – gitara basowa
 Wolfgang Dziony – perkusja
 Conny Plank – producent

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1972
Albumy Scorpions
Albumy Brain Records
Albumy wyprodukowane przez Conny’ego Planka